Prometheus geboeid (Aischylos)
 Prometheus geboeid (Gerrit Komrij), hoorspel, vertaling van Gerrit Komrij